Aeolanthes är ett släkte av fjärilar. Aeolanthes ingår i familjen Lecithoceridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Aeolanthes